Sparda-Bank (tysk forkortelse for Spar- und Darlehnskasse) har flere betydninger:

Tyskland 
 Sparda-Bank (Tyskland)
 Sparda-Bank Augsburg
 Sparda-Bank Baden-Württemberg
 Sparda-Bank Berlin
 Sparda-Bank Hamburg
 Sparda-Bank Hannover
 Sparda-Bank Hessen
 Sparda-Bank München
 Sparda-Bank Münster
 Sparda-Bank Nürnberg
 Sparda-Bank Ostbayern
 Sparda-Bank Südwest
 Sparda-Bank West

Østrig 
 Sparda-Bank Austria